Hangmen (film), een Amerikaanse film uit 1987
 Hangmen Also Die!, een film uit 1947
 The Hangmen (Britse band), een band uit het Verenigd Koninkrijk
 The Hangmen (Amerikaanse band), een Amerikaanse rockband
 Hangmen (toneelstuk), een toneelstuk van Martin McDonagh